Semadeni peut faire référence à :
Café Semadeni, un ancien café de Kiev fondé par des Suisses. 

Semadeni peut aussi être un patronyme : 
 (1868-1848), enseignante polonaise
Leta Semadeni (1944-), écrivaine suisse
Silva Semadeni (1952-), personnalité politique suisse
 (1934-), mathématicien polonais